КРГ — аббревиатура:
 КРГ — кортикотропин-рилизинг-гормон, известный как кортиколиберин.
 КРГ — Кооперативная Республика Гайана.
 КРГ — Книга рекордов Гиннесса.
 КРГ — Караганда.